

Presentación previa 
Andreas Beck y Jan Mertl eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Ken Skupski y Neal Skupski ganaron el título tras derrotar en la final Yoshihito Nishioka y Aldin Šetkić.

Cabeza de serie 

 ' Ken Skupski /  Neal Skupski (Campeones)
  Johan Brunström /  Frederik Nielsen (Cuartos de final)

<ol start=3>
  Dino Marcan /  Divij Sharan ''(Primera ronda)
  Andrea Arnaboldi /  Adrian Ungur ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Cherburgo 2016